Антимайда́н — в 2013—2014 годах серия митингов на Украине, по большей части в Киеве, городах Восточной и Южной Украины, преимущественно в противовес идеям Евромайдана.

Оформившееся в январе 2015 года общественное движение в России.

В период Евромайдана 
Наиболее известные митинги Антимайдана в конце 2013 — начале 2014 года проходили в Киеве в Мариинском парке, где был разбит постоянный палаточный городок сторонников Антимайдана.
 
Политический кризис и противостояние на Украине 2013—2014 годов привело к появлению устойчивых «геополитических» ассоциаций противоборствующих сторон: Евромайдана с Западом, а Антимайдана — с Россией. С Евромайданом тесно ассоциирована государственная символика Украины, а Антимайдан получил тесное соединение с таким символом, как флаг России. Упрощенные версии флагов (повязки, ленточки, нашивки) в качестве опознавательных знаков сторон получили широкое хождение. Со стороны Антимайдана, в противовес символике Евромайдана, связанной с украинским политическим деятелем Степаном Бандерой, подпольной украинской военной организацией ОУН-УПА и т. п., получили распространение эмоционально заряженные исторические символы, связанные с победой в Великой Отечественной войне (в первую очередь, георгиевская ленточка).

Украинские СМИ, поддерживавшие Евромайдан, основой Антимайдана считали «люмпенизированный социальный элемент», необходимый его организаторам для того, чтобы создать визуальную альтернативу акциям протеста против действующей власти президента Виктора Януковича, которые происходили в то время на Майдане. Также, по их утверждениям, к организации Антимайдана привлекался административный ресурс, а участники нанимались за деньги. По их мнению, на митингах принудительно использовались бюджетники, рабочие и так называемые «титушки» (молодые люди, нанятые для силовых провокаций).

Общественное движение в России 

В январе 2015 года в России оформилось общественное движение «Антимайдан», основной целью которого было заявлено подавление общественных протестов по типу украинского майдана. Организаторами движения «Антимайдан» являлись президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов («Хирург»), российский сенатор и глава организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин, писатель и основатель партии Великое Отечество Николай Стариков, чемпионка мира по боям без правил Юлия Березикова, Союз ветеранов Афганистана, представители казачества.

Оценки 
Украинская учёная, доктор филологических наук Светлана Жаботинская считает, что значительная часть представителей регионов, «исконно контролируемых донецкими кланами», по причине более тяжелого материального положения, которую исследователь называет результатом господства этих «кланов», имели меньше возможностей «своими глазами» увидеть жизнь в странах «с демократической формой правления». Такие люди, в представлении учёного, и «стали заложниками вложенных в их головы чужих историй — мифов о „фашистах“, „бандеровцах“, „Гейропе“, „жидо-НАТО“ и „Пиндосии“», и «эти мифы» привели их на Антимайдан чтобы, сначала защитить Януковича, а потом отстаивать «великий Русский мир». То есть, в протестном движении Антимайдана движение мировоззренческого фрейма сверху вниз выступает преобладающим.

См. также 
 Евромайдан

Примечания

Литература 
 Жаботинская С. А. Язык как оружие в войне мировоззрений майдан — антимайдан: словарь-тезаурус лексических инноваций Украина декабрь 2013 — декабрь 2014. Интернет-издание. Сайт УАКЛиП, Київ, 2015.
 Филимонов Г. Ю., Юраков М. В., Семибратов Е. В. Данюк Н. С. Антимайдан-аналитика. Культура и революция. — Институт стратегических исследований и прогнозов РУДН совместно с движением «Антимайдан» — 65 с.

 
Украина и Европейский союз
Акции протеста на Украине
Антимайдан